Fridericia bezeichnet:

 Louis Sigurd Fridericia
 Fridericia (Burschenschaft)
 Fridericia (Gattung), eine Gattung der Trompetenbaumgewächse